La Selve ist der Name von:

* La Selve (Aisne), Gemeinde in Frankreich
 La Selve (Aveyron), Gemeinde in Frankreich